Mneme – figura della mitologia greca, figlia di Zeus e Mnemosine
 Mneme – satellite naturale di Giove